Jesper de Jong e Tim van Rijthoven erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non difendere il titolo.

In finale Nuno Borges e Francisco Cabral hanno sconfitto Sanjar Fayziev e Markos Kalovelonis con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Zdeněk Kolář /  Andrea Vavassori (primo turno)
  Nuno Borges /  Francisco Cabral (campioni)

  Marco Bortolotti /  Arjun Kadhe (primo turno) 
  Victor Vlad Cornea /  Fabian Fallert (quarti di finale)

Wildcard 

  Fabio Coelho /  Goncalo Falcao (quarti di finale)

  Jaime Faria /  Luis Faria (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oeiras Challenger 2022